Сегрега́ция ( — отделение) — разделение по какому-либо признаку, действия по такому разделению, а также результат такого разделения:
 Сегрегация — в политике действия по выделению, чаще всего дискриминационному, какой-либо группы населения;
 Сегрегация (физика) — изменение физического состояния неоднородной среды;
 Сегрегация (горное дело) — распределение зёрен материала по высоте слоя в зависимости от размера этих зёрен;
 Сегрегация (почвоведение);
 Сегрегация (биология) — возникновение различий в свойствах овоплазмы в период роста овоцита;
 Сегрегация (цветная металлургия) — комбинированный процесс перевода металлов, содержащихся в труднообогатимой руде, в форму мелких частиц для извлечения их в концентрат методами флотации или магнитной сепарации;
 Сегрегация (конопля) — удаление мужских растений (см. Посконь), для получения сенсимильи.